Jean Nouvel (1945-), architecte français.
Isabelle Le Nouvel (1973-), dramaturge et actrice française.
Patronyme français